Santo Tirso pode ser:
 Santo Tirso - concelho do distrito do Porto;
 Santo Tirso - antiga freguesia sede do concelho anterior;
 Santo Tirso de Prazins - freguesia do concelho de Guimarães.
 Tirso de Apolônia - santo da Igreja católica;

Desambiguação